De Polders, een geologische streek in Vlaanderen
 Polder
 Polders een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied) in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen
 Claire Polders, een Nederlands schrijfster